Ramla – miasto w Izraelu
 Ramla – stacja kolejowa
 Ar-Ramla – miasto w Tunezji
 Ramla Bay – zatoka na Malcie
 Reduta Ramla na Malcie
 Bateria Ramla Lewa na Malcie
 Bateria Ramla Prawa na Malcie
 Dżubb Ramla – miasto w Syrii
 Ramla – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo